miejscowości 
 Polska
 Murowanka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka 
 Murowanka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica
 Białoruś
 Murowanka (Białoruś) – wieś w rejonie szczuczyńskim (Obwód grodzieński)
 budynki
 Murowanka – kamienica przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Sanoku
 Murowanka – leśniczówka w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Jednorożec
 Murowanka – dawna szkoła w woj. mazowieckim, w Warszawie, w dzielnicy Wawer

Linki zewnętrzne